Die Mondial Australian Women’s Hardcourts 2007 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2007 in Gold Coast. Das  Hartplatzturnier der Kategorie Tier III fand vom 31. Dezember 2006 bis 6. Januar 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Dinara Safina gegen Martina Hingis mit 6:3, 3:6 und 7:5. Im Doppelfinale besiegten Dinara Safina und Katarina Srebotnik die Paarung Iveta Benešová / Galina Woskobojewa mit 6:3 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

2007
WTA Tour 2007